Il nome Università del Maryland indica il sistema delle università dello stato del Maryland (Stati Uniti d'America), la cui più famosa è a College Park.
 
Università del Maryland - College Park a College Park
Università del Maryland - Baltimora, a Baltimora
Università del Maryland - Contea di Baltimora nella contea di Baltimora
University of Maryland Eastern Shore (Princess Anne)
University of Maryland University College (Adelphi)

Università in Maryland